Die Saison 1994/95 war die 61. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zwölften Mal in der Vereinsgeschichte der HC Bozen. Asiago Hockey stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation gegeneinander um den Klassenerhalt antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Meistermannschaft 
Igor Alberti, Christian Alderucci, Alex Badiani, Manuel Bergamo, Mario Doyon, Daniele Giacomin, Ingemar Gruber, Kim Issel, Paolo Lasca, Enrico Laurati, Igor Maslennikow, Robert Oberrauch, Dave Pasin, Martin Pavlu, Roland Ramoser, Mike Rosati, Ruggero Rossi De Mio, Michael Spalla, Roberto Stefani, Christian Timpone, Sergei Wostrikow, Reinhard Wieser, Bruno Zarrillo, Harald Zingerle. Trainer: Bob Manno

Relegation 
 HC Fassa – Asiago Hockey 2:1 (9:4, 4:5, 9:5)

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1994
Eishockeysaison 1994/95